Baltasar Carlos von Spanien (spanisch: Baltasar Carlos de Austria) (* 17. Oktober 1629; † 9. Oktober 1646), von 1632 bis 1646 Fürst von Asturien, war Infant von Spanien aus dem Haus Österreich.

Leben 
Baltasar Carlos war ein Sohn des spanischen Königs Philipp IV. und seiner ersten Frau Isabella von Bourbon. Da er das einzige männliche Kind aus Philipps erster Ehe war, galt er als Thronfolger. Baltasar Carlos verstarb allerdings 1646, vermutlich an Pocken, und wurde in Kapelle 9 des Pantheon der Infanten im Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial beigesetzt. Thronnachfolger wurde sein erst 1661 geborener Halbbruder Karl II. aus der zweiten Ehe von Philipp IV. mit Maria Anna von Österreich.

Wirkung 
Historisch hat Baltasar Carlos keine größere Rolle gespielt. Da er zum Zeitpunkt seines Ablebens allerdings der einzige männliche Nachkomme des Königs war, war sein Tod nicht nur eine persönliche Katastrophe für den König, von der er sich nur sehr langsam wieder erholte, sondern auch ein schwerer Rückschlag für die Hoffnungen des ganzen Landes.

Porträts 
Der junge Prinz wurde mehrmals von dem bedeutenden spanischen Maler Diego Velázquez porträtiert. Die einfühlsamen und sensiblen Porträts, die Velazquez schuf, zählen neben denen seiner später geborenen Halbschwester Margarita (u. a. Las Meninas) zu den schönsten Kinderporträts des Barocks.

Vorfahren

Literatur

Weblinks 

  Tripota – Trierer Porträtdatenbank

Fürst (Asturien)
Fürst (Girona)
Fürst (Viana)
Prinz (Spanien)
Habsburger (Spanische Linie)
Spanier
Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies (17. Jahrhundert)
Geboren 1629
Gestorben 1646
Mann